William Douglas Hamilton (1730-1803), diplomàtic, antropòleg i arqueòleg escocès
 William Hamilton (pintor) (1751-1801), pintor anglès
 William Hamilton (botànic) (1783-1856), botànic irlandès
 William Stirling Hamilton (1788-1856), filòsof escocès
 William Rowan Hamilton (1805-1865), matemàtic irlandès
 William Franklin Hamilton (1884-1955), atleta estatunidenc
 William Hamilton (muntador) (1893-1942), muntador de cinema estatunidenc
 William McLean Hamilton (1919-1989), polític canadenc
 William Hamilton (teòleg) (1924-2012), teòleg estatunidenc